czeczotka zwyczajna
 czeczotka tundrowa

 Czeczotka – rzeka, dopływ Narwi
 Czeczotka Druga – struga, dopływ Czeczotki